Die Saison 1941/42 war die 16. und letzte reguläre Saison der American Hockey Association (AHA). Meister wurden die Omaha Knights.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Dallas Texans wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.
 Die Fort Worth Rangers wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Modus 
In der Regulären Saison wurde die Liga in zwei Gruppen (Nord und Süd) aufgeteilt. Die acht Mannschaften absolvierten jeweils 50 Spiele. Die drei bestplatzierten Mannschaften jeder Division qualifizierten sich für die Playoffs. Das Viertelfinale wurde im Best-of-Three-Modus ausgetragen, das Halbfinale und das Finale im Best-of-Five-Modus. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Reguläre Saison

North Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

South Division 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Playoffs

Weblinks 
 Die Spielzeit bei hockeydb.com

1941
Eishockeysaison 1941/42